По щучьему веленью — русская народная сказка.

 По щучьему веленью — советский фильм 1938 года.
 В некотором царстве — советский мультфильм 1957 года.
 Сказка про Емелю — советский мультфильм 1938 года.
 По щучьему велению — советский мультфильм 1970 года.
 По щучьему велению — советский мультфильм 1984 года.